Giuseppe Gorni – pittore e scultore italiano
 Guglielmo Gorni – filologo e accademico italiano